Zimowe Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2012 odbyły się między 24 a 25 marca 2012 w Zakopanem. Skoki narciarskie rozegrane zostały na Wielkiej Krokwi. Zawody zorganizowane przez Polski Związek Narciarski wygrał Paweł Słowiok. Drugie miejsce zajął Tomasz Pochwała, a trzecie Adam Cieślar. Do startu zgłosiło się 26 zawodników, do biegu wystartowało 24 z nich.

Jury

Wyniki

Skoki narciarskie

Biegi narciarskie

Wyniki końcowe

Bibliografia 
 
 

Sezon 2011/2012 w kombinacji norweskiej
Zawody sportowe w Zakopanem
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej